A5 oder A-5 steht für:
 eine Adresse in den Mannheimer A-Quadraten
 Ton a in der fünfgestrichenen Oktave; siehe Tonsystem
 Besoldungsgruppe für Beamte in Deutschland im einfachen Dienst und früher auch im mittleren Dienst
 einen Schwierigkeitsgrad beim technischen Klettern
 eine Karosserie-Plattform der Volkswagen-Gruppe; siehe Plattform (Automobil)
 A5, Funpunk-Musikgruppe (1980/81) aus Bremen 
 eine Baureihe der Stereoautografen von Wild-Heerbrugg
 A5 (Algorithmus) (Stromchiffre A5/1 bzw. A5/2, Blockchiffre A5/3 bzw. A5/4), Verschlüsselungsstandard in GSM-Mobilfunknetzen
 Apple A5, ein System-on-a-Chip des Computerherstellers Apple (ab 2011)
 Audi A5, Fahrzeugmodell des Automobilherstellers Audi (ab 2007)
 JAC A5, Fahrzeugmodell des Automobilherstellers JAC (ab 2019)
 Samsung Galaxy A5, Smartphone
 DIN A5, genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216)
 ein System-on-a-Chip Apple A4 des Computerherstellers Apple
 in der Mathematik die alternierende Gruppe der Ordnung 5
 HMS A5, U-Boot der britischen Marine

Autobahnen und Fernstraßen:
 Bundesautobahn 5 in Deutschland
 Nord/Weinviertel Autobahn in Österreich
 Autobahn A5 (Schweiz) in der Schweiz
 Awtomagistrala A5 in Bulgarien
 Autoroute A 5 in Frankreich
 Aftokinitodromos 5 in Griechenland
 A5 road, Fernstraße in Großbritannien
 Autostrada A5 (Italien) in Italien
 Autocesta A5 in Kroatien
 Autoestrada A5 in Portugal
 Autovía A-5 in Spanien
 Avtocesta A5 in Slowenien
 A5 (Zypern) in Zypern
 A5 (Elfenbeinküste) in der Elfenbeinküste
 A5 (Nigeria) in Nigeria
 in Australien: Anzac Highway, Lake Highway und Leichhardt Highway

Luftfahrt:
 den IATA-Code der französischen Fluggesellschaften Airlinair (bis 2013) und Air France HOP (von 2013 bis 2019 genutzt)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Bhutan
 ICON A5, Amphibienflugzeug
 Aggregat 5, Raketenprojekt im nationalsozialistischen Deutschland

A-5 steht für:
 Nanchang A-5, chinesischer Militärflugzeugtyp
 North American A-5, amerikanischer Militärflugzeugtyp

A5 steht für:
 die alternierende Gruppe der Ordnung 5 in der Mathematik
 Bruchdehnung bei Rundproben

A5